Rosendael (aussi orthographié : Rosendaël, ou Roosendael) est un nom pour certains lieux. Rosendael vient du néerlandais Rozendaal qui signifie vallée des roses et peut faire référence à :

Toponymes 
 Rosendaël (néerlandais : Rozendaal), un faubourg de Dunkerque
 Rosendael (néerlandais : Roosendaal), une commune et une ville aux Pays-Bas dans la province de Brabant-Septentrional
 Rosendaël (néerlandais : Rozendaal) est une commune et un village aux Pays-Bas dans la province de Gueldre, près d'Arnhem

Autres lieux 
 Château Rosendael, un château à Rosendaël, près d'Arnhem
 Abbaye de Roosendael, une ancienne abbaye à Wavre-Sainte-Catherine
 Rosendaël (Roosendaal), un buitenplaats à Utrecht

Voir aussi 
 Roosdaal, commune du Brabant flamand, s'est aussi écrite dans le passé Rosendaal et Rosendael.
 Rozendaal, un hameau en Hollande-Méridionale

Homonymie de toponyme
Toponymie néerlandaise